Рове́ц — топоним:

 Ровец — село в Винницком районе Винницкой области Украины
 Ровец — река в Винницкой области Украины